Тоналан има више значења:

 Тоналан (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тоналан (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику